

Automóveis 

Ford Fairlane (Austrália): carro da Ford produzido na Austrália entre 1967 e 2008.
Ford Fairlane (América do Norte): carro da Ford produzido na América do Norte entr 1955 e 1970.

Filme 

The Adventures of Ford Fairlane: filme de 1990 estrelado por Andrew Dice Clay, Priscilla Presley e Wayne Newton.

Ver também 

Fair Lane: casa e fazenda de Henry Ford.

Desambiguação